Грос-Кройц () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Потсдам-Миттельмарк.  Занимает площадь 98,95 км². Официальный код — 12 0 69 249.

Коммуна подразделяется на 8 сельских округов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга